Ariste Viguié (1827-1890), pasteur protestant et théologien français
 Christian Viguié (1960), écrivain français